Киево и Киёво — топонимы.

Населённые пункты

Россия 
 Киево — деревня в Малоярославском районе Калужской области.
 Киево — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Киёво — бывшее село, в настоящее время улица с частной застройкой в городе Лобня Московской области.
 Киево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Киево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Киево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Киёво — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Киево — село в Первомайском районе Ярославской области.

Хорватия 
 Киево — село в Шибенско-Книнской жупании.

Озеро 
 Киево — озеро на территории города Лобня Московской области России. У Ключевского упоминается как Киёвский овраг.

См. также 
 Киева — село в Ялуторовском районе Тюменской области
 Киево-Жураки
 Киево-Николаевка
 Киев (значения)
 Киевка
 Киевская
 Киевский
 Киевское
 Киово